Льві́вка () — село у складі Теренкольського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр Вірненського сільського округу.

Населення — 577 осіб (2009; 741 у 1999, 896 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 32 %;
 казахи — 25 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Теренкольського району
Села Павлодарської області